Rite/s of passage () bezeichnet:

Filmwelt:
 Rites of Passage (Kurzfilm), Kurzfilm von Richard Stanley (1983)
 Rites of Passage (Thriller), US-Thriller von Victor Salva (1999)

Literatur:
 Rite of Passage (Alexei Panshin), Science-Fiction-Roman von US-Autor Alexei Panshin (1968)
 Rites of Passage (Golding), Roman der Trilogie To the Ends of the Earth des britischen Schriftstellers William Golding (1980)

Musik:
 Rites of Passage, Studioalbum des britischen Musikers Roger Hodgson (1997)

Sonstiges
 Übergangsritus (), vom französischen Anthropologen Arnold van Gennep eingeführtes ethnologisches Konzept (1909)